Bình Chánh (An Giang)
 Bình Chánh (huyện van Ho Chi Minhstad)
 Bình Chánh (xã in Ho Chi Minhstad)
 Bình Chánh (Quảng Nam)
 Bình Chánh (Quảng Ngãi)